Чартой:
 Чартой — чеченский тайп.
 Чартой-юрт — село в Шалинском районе Чечни.
 Чартой, Адам (1997) — шведский боксёр, выходец из Чечни.